Арыг-Бажинский сумон, сумон  Арыг-Бажы — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тандинском кожууне Тывы Российской Федерации.

Административный центр и единственный населённый пункт сумона — село Владимировка.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Тандинского кожууна
Сельские поселения Тывы